Dennis Poore – pilota automobilistico britannico
 Nina Poore – nobildonna scozzese
 Richard Poore – sacerdote inglese